Fichte kan syfta på

Den tyske författaren Hubert Fichte
Den tyske filosofen Immanuel Hermann Fichte
Den tyske filosofen Johann Gottlieb Fichte

Tyska efternamn